Ostersee heißen folgende geographische Objekte:

Seen:
 Ostersee (Steiermark), kleiner See östlich des Altausseer Sees im Salzkammergut, Steiermark
 Osterseen, Seenkette südlich des Starnberger Sees in Bayern
 Großer Ostersee, größter See der Osterseen südlich des Starnberger Sees in Bayern

Orte:
 Ostersee (Iffeldorf), Wüstung im Landkreis Weilheim-Schongau
Siehe auch:
Ostsee
Osterteich